Вуттке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вуттке, Вольфрам (1961—2015) — немецкий футболист, полузащитник.
 Вуттке, Мартин (род. 1962) — немецкий актёр и театральный режиссёр.